Ferdinand IV. bylo jméno těchto panovníků:
 Ferdinand IV. Habsburský (1633–1654) – král uherský a český (1646–1654)
 Ferdinand IV. Kastilský (1285–1312) – král kastilský a leónský (1295–1312)
 Ferdinand IV. Neapolský (1751–1825) – král neapolský, sicilský (1759–1815) a od roku 1816 král obojí Sicílie
 Ferdinand IV. Toskánský (1835–1908) – velkovévoda toskánský (1859–1860)

Poznámky 

Rozcestníky - panovník